Пасифик PR02 е болид от Формула 1 с който отбора на Пасифик Рейсинг участва за сезон 1995. То е пилотирано от Бертран Гашо и Андреа Монтермини. Малко по-късно през сезона Гашо е заменен от двама платени пилоти - Джиовани Лаваджи и Жан-Денис Делатрас. Техен тест пилот е Оливър Гавин.

Макар болидът да е по-добър отколкото неговия предшественик, PR02 страдаше от лоша изправност, финиширайки само 7 пъти от общо 32 старта. Повечето от тези финиширания са на последна позиция или не са класирани.

Отбора не постигна нито една точка при конструкторите, като това е последния сезон в който отбора е във Формула 1.

Класиране във Формула 1 

Болиди от Формула 1